Кипшидзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Кипшидзе, Александр Фёдорович (псевдоним Фронели) (1862—1916) — грузинский историк, публицист, общественный и политический деятель.
 Кипшидзе, Давид Семёнович (1902—1957) — педагог, ректор Тбилисского университета (1938—1942), затем директор института педагогики Грузинской ССР (до 1949).
 Кипшидзе, Зураб Васильевич (род. 1953) — советский и грузинский актёр, телеведущий.
 Кипшидзе, Иосиф Алексеевич (1885—1919) — учёный-филолог.
 Кипшидзе, Николай Андреевич (1887—1954) — советский терапевт.
 Кипшидзе, Нодар Николаевич (1923—2016) — советский и грузинский терапевт, академик АМН СССР (1988), академик РАН (2013).

Примечания